

Cinema 
 Greed for Gold – film del 1913 diretto da Francis J. Grandon
 Greed for Gold – film del 1913 diretto da Lloyd Ingraham

Televisione 
 Greed for Gold – episodio della serie televisiva Il cavaliere solitario (1950)